Campionato mondiale di pallanuoto maschile 1998
 Campionato mondiale di pallanuoto femminile 1998